De Abelisauroidea zijn een groep theropode dinosauriërs die behoren tot de Ceratosauria.

De eerste die de naam gebruikte was Bonaparte in 1991, nog zonder een definitie te geven, voor de superfamilie die de Noasauridae en de Abelisauridae omvatte. 

De eerste, wat omslachtige, definitie als klade was door Thomas Holtz in 1994: de Abelisauridae en alle soorten, behorend tot de klade die de Abelisauridae en Ceratosaurus omvat, die een meer recente voorouder met elkaar gemeen hadden dan met Ceratosaurus. Ondanks de vermelding van een laatste gemeenschappelijke voorouder ging het hier om een stamklade, niet om een nodusklade. In 1997 vatte Rowe dit wat eleganter samen als: de Abelisauridae en alle soorten nauwer verwant aan de Abelisauridae dan aan Ceratosaurus nasicornis. Padian gebruikte in datzelfde jaar een definitie die alleen op soorten verankerd was: de groep bestaande uit Carnotaurus en alle soorten nauwer verwant aan Carnotaurus dan aan Ceratosaurus. Wilson gaf echter in 2003 een afwijkende definitie als nodusklade: de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Carnotaurus sastrei en Noasaurus leali. Er bestaat dus een duidelijk gebrek aan overeenstemming over de manier waarop de naam gebruikt moet worden; Paul Sereno ondersteunt het noduskladeconcept dat immers fraai strikt in twee stamklades Noasauridae en Abelisauridae verdeeld kan worden. Het mogelijke nadeel is dan weer dat Ceratosauria niet mooi verdeeld kan worden; maar er zijn volgens de meest recente analyses eigenlijk helemaal geen basale Ceratosauria bekend die buiten de Ceratosauridae of de Abelisauroidea vallen.

Een mogelijke indeling is deze van Sereno uit 2004:

De Abelisauroidea zijn kleine tot middelgrote roofsauriërs die in het Krijt voorkwamen van het Aptien tot het late Maastrichtien in continenten die afgesplitst waren van Gondwana: Zuid-Amerika, Afrika, India en Madagaskar. Een onderverdeling van de Tetanurae, een andere tak der theropoden, vormde daar de reusachtige toppredatoren: de Carcharodontosauridae.

Neoceratosauria